Landulf von Mailand bzw. Landolfo von Mailand ist der Name folgender Personen:

* Landolfo I. Grassi († 899), Erzbischof von Mailand 
 Landolfo II. da Carcano († 998), Erzbischof von Mailand 
 Landulf von Mailand (Chronist) (um 1025–um 1085), italienischer Chronist
 Landulf von Mailand (Bischof von Brixen) (um 1245–1300/01), italienischer Arzt und Bischof von Brixen